Gwari bezeichnet:

 ein Volk in Nigeria, siehe Gwari (Volk)
 eine Sprache in Nigeria, siehe Gwari (Sprache)
 ein historisches Reich, siehe Emirat Gwari